Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wayne Arthurs e Paul Hanley che hanno battuto in finale Leander Paes e Nenad Zimonjić 5-3, 5-3.

Teste di serie 

 Leander Paes /  Nenad Zimonjić (finale)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (campioni)

 Simon Aspelin /  Todd Perry (semifinali)
 Stephen Huss /  Wesley Moodie (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 2005